Resultats del Gran Premi del Canadà de Fórmula 1 de la temporada 1982, disputat al circuit urbà de Gilles Villeneuve a Mont-real el 13 de juny del 1982.

Resultats de la cursa

Altres 
 En aquest GP va morir Riccardo Paletti al xocar amb Didier Pironi.

 Pole: Didier Pironi 1' 27. 509 

 Volta ràpida: Didier Pironi 1' 28. 323 (a la volta 66)

Referències 

 

Canadà
1982